El término Cerano puede referirse a:

 Cerano, población del municipio mexicano de Yuriria, en el estado Guanajuato.
 Cerano, población italiana de la región de Piamonte.
 Cerano d'Intelvi, población italiana de la región de Lombardía.
 Cerano, pintor italiano del último manierismo.